Die ukrainische Poolbillard-Meisterschaft 2008 war ein Poolbillardturnier, das vom 24. bis 28. Dezember 2008 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball und 14/1 endlos.

Artem Koschowyj gewann bei den Herren alle drei Wettbewerbe, bei den Damen wurde Wiktorija Nahorna dreimal ukrainische Meisterin.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Die Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Achtelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

Wettbewerbe der Damen 
Die Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System und ab dem Viertelfinale im K.-o.-System gegeneinander an. Im Folgenden sind die Ergebnisse der Finalrunde angegeben.

14/1 endlos

8-Ball

9-Ball

Einzelnachweise 

2008
Poolbillardveranstaltung 2008
Billardturnier in Kiew